Ștefan Georgescu este numele purtat de:
Ștefan Georgescu (n. 1928), filozof român
Ștefan Georgescu (n. 1942), fotbalist român

Vezi și 
 Georgescu